Die Abkürzung WTG steht für:
 Wohn- und Teilhabegesetz, mehrere deutsche Gesetze
 Windtechnologische Gesellschaft
 Wachtturm-Gesellschaft, die Zentraleinrichtung der Zeugen Jehovas
 Waving the Guns, eine Hip-Hop-Gruppe aus Rostock
 Wind Turbine Generator, englischer Begriff für Windenergieanlage

Abkürzung